Armand Marquiset peut désigner :

Armand Marquiset (1797-1859), un écrivain franc-comtois.
Armand Marquiset (1900-1981), philanthrope français, petit-neveu du précédent.